Gasanda kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gasanda (vattendrag), Ruyigi, 
 Gasanda (periodiskt vattendrag), Cankuzo, 

Robotskapade Burundiförgreningar